Busfahrer steht für:
 den Fahrer eines Omnibus
 Busfahrer (Magazin), deutsche Fachzeitschrift

Siehe auch:
 Berufskraftfahrer
 Fachkraft im Fahrbetrieb